В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6–1, 2–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)
 Відсутня
  Діанне Фромгольтц (фінал)

 Венді Тернбулл (фінал)
 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Луча Романов (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors